Белья-Виста () — распространённый в испаноязычных странах топоним. В переводе с испанского означает: прекрасный вид.

:
 Белья-Виста — посёлок в провинции Буэнос-Айрес, департамент Сан-Мигель.
 Белья-Виста — город в провинции Корриентес, департамент Белья-Виста.
 Белья-Виста — посёлок в провинции Сан-Хуан, департамент Иглесия.
 Белья-Виста — город в провинции Тукуман, департамент Леалес.

:
 Белья-Виста — посёлок в департаменте Бени.

:
 Белья-Виста — посёлок в штате Арагуа.

:
 Белья-Виста — один из секторов Национального округа.

:
 Белья-Виста — муниципалитет в штате Чьяпас;
 Белья-Виста — посёлок в штате Чьяпас, центр вышеназванного муниципалитета.

:
 Белья-Виста — посёлок в провинции Панама.

:
 Белья-Виста — город в департаменте Амамбай, округ Белья-Виста-Норте.
 Белья-Виста — город в департаменте Итапуа, округ Белья-Виста-Сур.

:
 Белья-Виста — община в штате Калифорния, округ Шаста.

:
 Белья-Виста — курортный посёлок в департаменте Мальдонадо.

Другие значения 
 Белья Виста — уругвайский футбольный клуб из города Монтевидео.
 Пайсанду Белья Виста — уругвайский футбольный клуб из города Пайсанду.
 Белья Виста Баия-Бланка — аргентинский футбольный клуб из города Баия-Бланка.

См. также 
 Буэна-Виста